Hynninen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1953), sprinteur céiste finlandais
 (né en 1953), sprinteur céiste finlandais
Jorma Hynninen (né en 1941), baryton finlandais
Keijo Hynninen (né en 1929), joueur finlandais de basket-ball
 (1910-2001), tireur sportif finlandais
 (1883-1960), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois